Gökçebey (district), een Turks district in de provincie Zonguldak
 Gökçebey (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gökçebey